Cellerier est un patronyme notamment porté par :

 Félix Cellerier, dit Félix (1807-1870), acteur français.
 Henry Cellerier, (1882-1914), journaliste et militant de l'Action française.
 Jacques Cellerier (1742–1814), architecte français.

Voir aussi 
 

 Cellérier

Homonymie de patronyme